Poropeltis är ett släkte av svampar. Poropeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Poropeltis